Die CIB Egyptian Open 2020 fanden vom 10. bis 17. Oktober 2020 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2020/21 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Im Vorjahr wurde lediglich eine Herrenkonkurrenz ausgetragen, die Karim Abdel Gawad gewann, während bei den Damen am selben Ort die Weltmeisterschaft stattfand, bei der sich Nour El Sherbini durchsetzte. Bei den Herren setzte sich der topgesetzte Ali Farag durch, der im Finale Tarek Momen mit 11:8, 11:3 und 11:4 bezwang. Mit seinem 20. Karrieretitel auf der World Tour sicherte er sich zum November 2020 die erneute Führung in der Weltrangliste. Die Damenkonkurrenz gewann erneut Nour El Sherbini, die im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Damen Nouran Gohar mit 11:9, 11:9 und 11:6 besiegte. Es war El Sherbinis 22. Titelgewinn auf der World Tour. Auch sie übernimmt zum November 2020 wieder die Weltranglistenführung, die bis dato Nouran Gohar innehatte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Karim El Hammamy und Moustafa El Sirty bei den Herren und Sana Ibrahim und Salma Eltayeb bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 270.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2020/21
PSA World Tour der Damen 2020/21
2020